Кумово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кумово — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Кумово — деревня в Егорьевском районе Московской области.

Украина 
 Кумово — село в Раздольненском районе Крыма.